FINA – Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
 FINA – Światowa Federacja Pływacka